Такка может означать:

 Такка — род многолетних травянистых растений.

Фамилия 
 Такка, Пьетро (1577—1640) — итальянский скульптор и архитектор.
 Такка, Фердинандо (1619—1686) — итальянский скульптор, архитектор, бронзолитейщик.

См. также 
 Такка-такка